Der Al Quds Endowment Tower ist eine ruhende Baustelle eines 100-stöckigen Gebäudes in Doha, der Hauptstadt Katars. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2009 und sollten ursprünglich 2014 abgeschlossen sein, wurden im April 2010 jedoch auf unbefristete Dauer eingestellt.

Bei einer Höhe von 495 Metern und 100 Stockwerken wäre der Al Quds Endowment Tower einer der höchsten Wolkenkratzer der Welt. Er wird jedoch nicht zum höchsten der Stadt und des Landes werden, denn es begann bereits der Bau des 510 Meter hohen Qatar National Bank Tower. Jedoch könnte dieser, wenn die eingestellten Bauarbeiten am Doha Convention Center Tower nicht fortgeführt werden, erneut übertroffen werden. Dessen Bau begann bereits 2008, wurde jedoch 2009 wieder eingestellt. Dieser würde, sollten die Arbeiten fortgeführt werden, mit 551 Metern den Al Quds Endowment Tower und den Qatar National Bank Tower übertreffen. Das Unternehmen Private Engineering Office baut den Turm. Der Turm soll für ein Hotel, Wohnungen und Büros Platz bieten. Er wird im arabischen Baustil errichtet. Das Design grenzt sich zu den meisten anderen Hochhäusern, egal ob in Dubai, den USA oder in China, deutlich ab.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude der Welt
 Liste der höchsten Gebäude im Nahen Osten
 Liste der höchsten Gebäude in Asien

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochhaus in Katar
Bauwerk in Doha
Hochhaus in Asien